Die Abkürzung SLES steht für:

 SUSE Linux Enterprise Server, eine Linux-Distribution
 Natriumdodecylpoly(oxyethylen)sulfat, ein anionisches Tensid

SLES